Esistono più comuni francesi con questo nome

Cuisy – Mosa
Cuisy – Senna e Marna